Helen Jacobs ha battuto in finale Helen Wills Moody che si è ritirata sul punteggio di 8-6, 3-6, 3-0.

Teste di serie 

 Helen Wills Moody (finale)
 Helen Jacobs (Campionessa)
 Betty Nuthall (quarti di finale)
 Sarah Palfrey (quarti di finale)

 Carolyn Babcock (terzo turno)
 Josephine Cruickshank (quarti di finale)
 Midge Van Ryn (terzo turno)
 Mary Heeley (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1933